

Toponyme 

 Tolentino
 Traité de Tolentino, traité de paix de 1797 entre la première République française et les États pontificaux. 
 Bataille de Tolentino en 1815 entre l'Autriche et le royaume de Naples.
 , page d'homonymie
 San Nicolás de Tolentino, commune de la communauté autonome des Îles Canaries en Espagne.

Patronyme 

 Aurelio Tolentino (1869-1915), dramaturge], poète, journaliste et révolutionnaire philippin.
 Bruno Lúcio de Carvalho Tolentino (1940-2007), poète et écrivain brésilien.
 Elias Tolentino (1942-2017), joueur philippin de basket-ball.
 Jia Tolentino (1988-), journaliste et essayiste américaine.
 José Tolentino Mendonça (1965-), écrivain, prêtre, poète portugais.
 Mariano Tolentino (1928-1998), joueur philippin de basket-ball.
 Nicolas de Tolentino (1239/1245-1305), moine de l'Ordre des ermites de saint Augustin.
 
 Niccolò da Tolentino (vers 1350-1435), condottiere et capitano di ventura des Marches.

Monuments 
 Oratoire San Nicola da Tolentino
 Cathédrale de Tolentino

Titre 
 Monument équestre à Niccolò da Tolentino

Homonymie de monument